Muziek:
Paul Smith (muziekproducer), Britse recordlabelmanager en producer;
Paul Smith (componist), componist van Amerikaanse filmmuziek;
Paul Smith (pianist) (1922-2013), jazzpianist uit Los Angeles;
Paul Smith (zanger), Brits zanger bekend van de band Maxïmo Park.

Televisie:
Paul Smith (scenarioschrijver), maker van Britse kinderprogramma's;
Paul Smith (schrijver), schrijver van afleveringen van The Brittas Empire;
Paul L. Smith, Hollywoodtelevisieacteur en schrijver, geboren in 1939;
Paul Smith (producer), Britse oprichter van Celador Productions;
Paul Smith (Australisch acteur), Australische acteur uit onder andere de sitcom Hey Dad...!.

Sport:
Paul Smith (voetballer, 1962), Schots voetballer en manager
Paul Smith (voetballer, 1964), Engels voetballer, voormalig speler van Sheffield United en Port Vale;
Paul Smith (voetballer, 1971), Engels voetballer, voormalig speler van Gillingham en Brentford;
Paul Smith (voetballer, 1976), Engels voetballer, voormalige middenvelder van Kidderminster Harriers;
Paul Smith (voetballer, 1979), Engels voetballer, voormalig doelman Nottingham Forest;
Paul Smith (voetballer, 1991), Engels voetballer, speler van Barrow AFC;
Paul Smith (bokser), Engels bokser;
Paul Smith (honkballer, 1931), Amerikaans honkbalspeler;
Paul Smith (honkballer, 1888), Amerikaans honkbalspeler;
Paul Smith (honkballer), Nederlands honkbal-international;
Paul Smith (atleet), Amerikaans atleet;
Paul Smith (cricketspeler), Engels cricketspeler, raakt in opspraak wegens doping;
Paul Smith (rugbyspeler), Brits rugbyspeler.

Overig:
Paul Smith (modeontwerper) (1947), Brits modeontwerper;
Paul Smith (parfum), door deze gestart merk voor parfum en eau de toilette;
Paul Smith (stripauteur), stripauteur;
Paul Smiths een stad in Franklin County, New York;
Paul Smith's College een college in Paul Smiths, New York;
Paul Smith (modehuis), een beroemd modehuis.